Erik of het klein insectenboek (boek), een boek van Godfried Bomans
 aldaar beschreven Nederlandse televisieseries
 Erik of het klein insectenboek (film), een Nederlandse film uit 2004